

Wydarzenia 

 Incydent platejski spowodował wybuch drugiej wojny peloponeskiej
 Eurypides – jeden z najwybitniejszych dramaturgów starożytnej Grecji wystawił Medeę
 3 sierpnia – zaćmienie słońca odnotowane przez greckiego historyka Tukidydesa
 w Rzymie zbudowano świątynię Apolla